Busendorf kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bouzonville, Département de la Moselle,

Tyskland 

 Busendorf, Beelitz – ort, tidigare kommun, Beelitz, Brandenburg,